Komorowo-Kolonia – część wsi Komorowo w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi.

W latach 1975–1998 Komorowo-Kolonia administracyjnie należało do województwa konińskiego.

Przypisy 

Komorowo (powiat koniński)

en:Komorowo-Kolonia